La Champions Hockey League 2016-2017 è stata la terza edizione della Champions Hockey League, la più importante competizione europea di hockey su ghiaccio organizzata da 26 squadre, 6 campionati nazionali e la IIHF. Il parco delle partecipanti fu confermato a 48 squadre, che si sono affrontate secondo la medesima formula dell'edizione precedente.

La stagione regolare ha inizio il 16 agosto 2016 e si conclude l'11 settembre 2016. I playoff invece si tengono a partire dal 4 ottobre 2017 fino alla finale del 7 febbraio 2017.

La seconda edizione è stato vinta dal Frölunda HC, formazione svedese che sconfisse in finale i cechi dell'HC Sparta Praga per 4-3 dopo i tempi supplementari.

Assegnazione Licenze
Partecipano 48 formazioni provenienti da 12 paesi diversi. Le squadre si sono qualificate attraverso 3 tipi di licenze: A, B, C.
Licenza A: le 26 squadre fondatrici partecipano di diritto al torneo se nella stagione in corso partecipano nella prima divisione del loro campionato nazionale.
Licenza B:12 squadre, vincitrici dei playoff o della regular season 2015-16, di ciascuna delle leghe fondatrici. Se queste posizioni fossero già in possesso di licenza A altre formazioni possono prendere il loro posto. I criteri sono i seguenti:
 Campione nazionale
 Vincitore della stagione regolare
 Secondo posto stagione regolare
 Finalista dei play-off
 Miglior semifinalista
 Peggior semifinalista
Licenza C: Sono state assegnate 10 wild cards ai campioni nazionali di Norvegia, Slovacchia, Bielorussia, Danimarca, Francia, Regno Unito e Polonia. Hanno usufruito di una wild card anche i vincitori della stagione regolare del campionato norvegese e slovacco oltre ai Dragons de Rouen vincitori della Continental Cup 2015-2016.

Squadre Partecipanti

Sorteggio
I 16 gironi sono stati determinati da un sorteggio che si è tenuto il 3 maggio 2016 a Zurigo. Le 48 formazioni sono state suddivise in 3 fasce da 16 ciascuna, come segue:

Fase a gironi
La formula è identica a quella dell'edizione precedente. La fase a gironi è iniziata il 16 agosto ed è terminata l'11 settembre. Le 48 squadre sono state suddivise in 16 gruppi di tre, che si sono affrontate in gare di andata e ritorno, per un totale di quattro partite ciascuna. I 16 vincitori e le 16 seconde classificate si sono qualificate per i playoff.

La classifica di ogni girone è stata stilata in base ai punti ottenuti: 3 per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 per la vittoria ai supplementari o ai rigori, 1 per la sconfitta ai supplementari o ai rigori e 0 per la sconfitta nei tempi regolamentari.
Se due o più squadre ottengono lo stesso numero di punti, i criteri per stabilire la rispettiva posizione in classifica sono i seguenti:
 maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
 miglior differenza reti negli scontri diretti;
 maggior numero di goal negli scontri diretti;
 maggior numero di vittorie nei tempi regolamentari negli scontri diretti;
 maggior numero di goal segnati in una partita negli scontri diretti;
 se, dopo aver applicato i criteri dall'1 al 5, le quadre sono in parità i criteri dall'1 al 5 vengono applicati anche alla terza squadra del gruppo;
 maggior numero di vittorie all'overtime;
 maggior numero di goal segnati ai rigori (se entrambe le partite si sono concluse ai rigori)
 se le due squadre in parità si affrontano l'ultima giornata, si sfidano ai rigori per decidere la meglio piazzata.
 miglior ranking prima del sorteggio

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Gruppo L

Gruppo M

Gruppo N

Gruppo O

Gruppo P

Playoff
L'intero tabellone è stato sorteggiato il 12 settembre 2016. Ai sedicesimi le squadre vincitrici dei gironi sono state sorteggiate contro le seconde classificate. In questo turno non potevano affrontarsi squadre provenienti dagli stessi gironi, mentre erano possibili incontri tra squadre della stessa lega o nazione.

Tabellone

Sedicesimi di finale 
Le gare di andata si sono disputate il 4 ottobre 2016, quelle di ritorno l'11 ottobre 2016.

Ottavi di finale 
Le gare di andata si sono disputate il 1 novembre 2016, quelle di ritorno l'8 e 9 novembre 2016.

Quarti di finale 
Le gare di andata si sono disputate il 6 e 7 dicembre 2016, quelle di ritorno il 13 dicembre 2016.

Semifinali 
Le gare di andata si sono disputate il 10 gennaio 2017, quelle di ritorno il 17 gennaio 2017.

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

2017
Hockey su ghiaccio nel 2016
Hockey su ghiaccio nel 2017